Bosznia-Hercegovina
 Borač (Борач), település Rogatica községben
 Csehország
 Borač, település a Brno-vidéki járásban
 Szerbia
 Borač (Борач), település Knić községben